Orahova est un toponyme qui peut désigner :
Orahova, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Orahova, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie.